Alan White (Oasis), de drummer van de Britse band Oasis
 Alan White (Yes), de drummer van de Britse band Yes